Il toponimo San Jorge, versione lingua spagnola di San Giorgio, può riferirsi a diverse località:

San Jorge, distretto della Costa Rica nel cantone di Los Chiles
San Jorge, comune di El Salvador nel Dipartimento di San Miguel
San Jorge, municipalità delle Filippine nella Provincia di Samar
San Jorge, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Ocotepeque
San Jorge, comune del Nicaragua nel Dipartimento di Rivas
San Jorge, comune della Spagna nella comunità autonoma Valenciana
San Jorge isola delle isole Salomone, facente parte della provincia di Isabel